Peter ou Pete Jacobs peut faire référence à :
Peter Jacobs (1939- ), architecte paysagiste canadien,
 (1973- ), ancien joueur de crosse,
 (1938- ), escrimeur britannique,
Pete Jacobs (1981- ), triathlète australien,
 (1899–c. 1952), percussionniste de jazz américain.

Voir aussi 
Pieter Jacobs (1986- ), cycliste belge,